Geografia:
 Canal Leopold, canal de Bèlgica.
 Leopold (Indiana)
 Biografies:
 Leopold d'Alpandeire, frare caputxí mort en 1956, considerat beat
 Leopold d'Anhalt-Köthen (Köthen, 1694 - 1728).
 Leopold IV d'Anhalt (Dessau, 1794 - 1871), duc d'Anhalt.
 Leopold August Abel (Köthen, 1718 - Ludwigslust, 1791), compositor i violinista alemany.
 Leopold III, marcgravi d'Àustria, margravi i sant.
 Leopold de Baviera, diversos personatges:
 Leopold I de Bèlgica (Coburg, 1798 - Brussel·les, 1865), primer rei dels belgues (1831 - 1865).
 Leopold II de Bèlgica (Brussel·les, 1835 - 1909), segon monarca dels belgues.
 Leopold III de Bèlgica (Brussel·les, 1901 - 1983), Rei dels belgues (1934 - 1951).
 Leopold Bloom, protagonista de la novel·la Ulisses.
 Leopold de Borbó-Dues Sicílies, diversos personatges:
 Leopold Figl (Rust im Tullnerfel, 1902 - Viena, 1965), polític austríac conservador.
 Leopold Gil (Barcelona, 1921), arquitecte català
 Leopold Gmelin (Göttingen, 1788 – Heidelberg, 1853), químic alemany.
 Leopold Godowsky (Sozy, Lituània, 1870 - Nova York, Estats Units, 1938), pianista, professor i compositor polonès.
 Leopold Guillem d'Habsburg (Wiener Neustadt, 1614 – Viena, 1662), arxiduc d'Àustria.
 Léopold Jorédié (tribu de Gelima, Canala, 1947), polític canac de Nova Caledònia.
 Leopold Kielholz (1911 - 1980), futbolista i entrenador suís.
 Leopold Kozeluch (Velvary, 1747 - 1818), compositor txec.
 Leopold Kronecker (Liegnitz, Polònia, 1823 - Berlín, 1891) matemàtic alemany.
 Leopold I de Lorena (Innsbruck, 1679 - Lunéville, 1729).
 Leopold Magenti i Chelvi (Alberic, 1894 – València, 1969), compositor valencià.
 Leopold de Mèdici (Florència, Gran Ducat de Toscana, 1617 - 1675), cardenal italià.
 Leopold Mozart (Augsburg, 1719 – Salzburg, 1787), compositor alemany.
 Leopold Pomés i Campello (Barcelona, 1931), fotògraf i publicista català 
 Leopold del Regne Unit (Londres, 1853 - Canas, 1884), duc d'Albany, príncep del Regne Unit.
 Leopold Rodés Castañé, empresari i advocat català
 Leopold Ruzicka (Vukovar, 1887 - Zuric, 1976), químic i professor universitari, Premi Nobel de Química el 1939 
 Leopold I del Sacre Imperi Romanogermànic (Viena, 1640 - 1705), Emperador del Sacre Imperi Romanogermànic.
 Leopold II del Sacre Imperi Romanogermànic (Viena, 1747 - 1792), rei d'Hongria, Bohèmia i emperador del Sacre Imperi 
 Léopold Simoneau (Quebec, 1916 - Victòria, 2006), tenor líric canadenc.
 Leopold Stokowski (Londres, 1822 – Nether Wallop, 1977), director d'orquestra britànic.
 Leopold II de Toscana (Florència, 1797 - Roma, 1870), Arxiduc de la Casa d'Àustria.
 Leopold Trènor i Palavicino (Madrid, 1870 - València, 1937), escriptor valencià.
 Amon Leopold Göth (1908 – 1946), comandant de les SS encarregat del camp de concentració de Płaszów.
 Florian Leopold Gassmann (Most, Bohèmia, 1729 – Viena, 1774), compositor austríac.
 Friedrich August Leopold Löwe (Schwedt, 1767 - Bydgoszcz, 1839), cantant i compositor alemany.
 Heinrich Leopold Wagner (Estrasburg, 1747 - 1779, Frankfurt am Main), escriptor alemany.
 Max Leopold Wagner (Munic, 1880 - Washington, 1962), lingüista dedicat a la llengua sarda.
 Silvius Leopold Weiss (Breslau, Silèsia 1687 – Dresden, 1750), compositor i intèrpret de llaüt alemany del Barroc.
 Miscel·lània:
 Orde de Leopold, orde militar i civil de Bèlgica.
 Torneig d'escacs Memorial Leopold Trebitsch, competició d'escacs.